Бичвуд има више значења:
 Бичвуд (Мисисипи), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мисисипи
 Бичвуд (Мичиген), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Мичиген
 Бичвуд (Њу Џерзи), град у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Бичвуд (Охајо), град у америчкој савезној држави Охајо